Lossprechung bedeutet:

 im religiösen Kontext das Vergeben einer Sünde nach dem Schuldbekenntnis (Beichte), siehe Absolution 
 eine Bezeichnung für den feierlichen Abschluss der Ausbildungszeit in einem Handwerksberuf, siehe Freisprechung